Генри Скруп (; 1533/1534 — 1592) — английский аристократ, 9-й барон Скруп из Болтона (с 1549 года), кавалер ордена Подвязки (с 1584 года). В 1568—1569 годах под его надзором находилась изгнанная королева Шотландии Мария.

Биография 
Генри Скруп принадлежал к аристократическому роду, представители которого владели обширными землями на севере Англии с центром в Болтоне (Йоркшир), а с 1371 года — баронским титулом. Генри был вторым сыном Джона Скрупа, 8-го барона Скруп из Болтона, и его жены Кэтрин Клиффорд и родился в 1533 или 1534 году. Его старший брат умер ребёнком, а потому после смерти отца в 1549 году именно Генри унаследовал родовые земли и титул. В 1560 году он был в составе армии, отправившейся на помощь шотландским протестантам, которые осаждали Лейт. В 1562 году Скруп был назначен смотрителем Западных марок на шотландской границе и капитаном Карлайла и занимал эти должности до конца жизни. В 1567 году барон был посредником в тайных интригах, которые вела королева Елизавета против регента Шотландии графа Морея.

В 1568 году, когда шотландская королева Мария бежала из своей страны и нашла временное убежище в Карлайле, Скруп находился в Лондоне, но Елизавета немедленно отправила его на север. Скрупу и сэру Фрэнсису Ноллису было поручено позаботиться о беглянке, которая оказалась под арестом. Полгода Мария провела в Болтоне, а потом барон перевёл её в замок Татбери; известно, что жена Скрупа передавала шотландской королеве письма от своего брата — герцога Норфолка, самого могущественного католического лорда Англии, который хотел дать Марии свободу, жениться на ней и захватить престол. Предположительно леди Скруп передала узнице и предложение руки и сердца от герцога. В 1569 году католические бароны Севера подняли мятеж, во главе которого встали графы Нортумберленд и Уэстморленд. Последний приходился Скрупу свояком и предложил ему примкнуть к восстанию, но тот переслал его письмо государственному секретарю Уильяму Сесилу и решительно встал на сторону короны. Марию ему удалось перевезти в безопасное место, мятежники были разбиты.

Не позже 1574 года Скруп стал членом Совета Севера, а 23 апреля 1584 года — рыцарем ордена Подвязки. Сэр Генри скончался в 1592 году; некоторые источники датируют его смерть 1591 годом, но предположительно это ошибка.

Семья 
Генри Скруп был дважды женат. От первой жены, Маргарет Норт (дочери Эдварда Норта, 1-го барона Норта), у него была дочь Мэри, жена Уильяма Боуза из Стритлама. Вторая жена, Маргарет Говард (дочь Генри Говарда, графа Суррея, и Фрэнсис де Вер), родила двух сыновей, Томаса и Генри, старший из которых стал 10-м бароном Скруп из Болтона.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Бароны Скруп
Кавалеры ордена Подвязки
Генри Скруп, барон Скруп из Болтона 09-й